Курт Казнар (; ) — американский актёр театра, кино и телевидения.

Биография 
Курт Сервишер (имя актёра при рождении) родился 13 августа 1913 года в Вене (Австро-Венгрия) в еврейской семье. Отец ушёл из семьи, когда Курту было всего два года, и вскоре его мать вышла замуж повторно. Венгерский ресторатор по имени Фердинанд Казнар усыновил мальчика и дал ему свою фамилию. С юных лет подросток начал работать учеником официанта в ресторане отчима, и однажды именно там познакомился с известным режиссёром Максом Рейнхардтом, который пригласил юношу на свои семинары. «Там я научился играть, писать, создавать декорации и жить», — так позднее об этом сказал сам Казнар. В 1924 году 11-летний Курт снялся в австрийском фильме «» (последняя картина Макса Линдера) в эпизодической роли.

В 1931 году Казнар играл в постановке «», которую давали в рамках Зальцбургского фестиваля. После этого Казнар не появлялся на сценах Европы, в европейском кино до 1958 года более не снимался.

В 1936 году Казнар покинул Австрию с театральной компанией Макса Рейнхардта. Начал успешно выступать на Бродвее, и более на родину не вернулся.

В конце 1941 года (к тому времени он уже получил гражданство США) был призван в армию (в декабре США вступили во Вторую мировую войну). Он обучался специальности «кинооператор», служил в звании капрала на тихоокеанском театре военных действий. Приписанный к фото-подразделению, он снимал , а также подписание капитуляции Японии на борту американского корабля «Миссури». В августе 1945 года Казнар стал одним из первых военных фотографов, запечатлевших руины Хиросимы и Нагасаки.

С 1951 года начал сниматься в кинофильмах, с 1954 года — в телесериалах, и за 27 лет (1951—1978) появился в почти 90 фильмах и сериалах. В связи с характерной внешностью и заметным акцентом, часто играл иностранцев: итальянцев, французов, немцев, русских, греков и др.

Курт Казнар скончался 6 августа 1979 года в городе Санта-Моника (Калифорния) от рака, не дожив недели до своего 66-го дня рождения.

The New York Times так описывала его характерный актёрский образ: «Крупный, бойкий, щеголеватый мужчина, говоривший с акцентом, его почти всегда изображали этаким континентальным джентльменом».

Личная жизнь 
 В 1937 (или 1939) году Казнар женился на американке по имени Корнелия Вулли (невеста была старше жениха на 13 лет). Дочь преуспевающего нью-йоркского торговца шерстью, Вулли была широко известна в театральном мире своей филантропией. Она неожиданно умерла в своём доме в июне 1948 года (женщине было 48 лет).
 В 1950 году Казнар женился на актрисе по имени Леора Дейна (1923—1983). Жениху было 37 лет, невесте — 27 лет. В 1958 году последовал развод.
Детей ни от одного брака у актёра не было.

Номинации 
 В 1953 году Казнар был номинирован на премию «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр второго плана в кинофильме» за роль в фильме «Счастливое время», но уступил Милларду Митчеллу.
 В  Казнар был номинирован на премию «Тони» в категории «Лучший художник по костюмам», но не получил награды.

Избранные бродвейские работы 

 1937 —  / The Eternal Road — три роли
 1948—1949 —  / Make Way for Lucia — сеньор Кортезе
 1950—1951 —  / The Happy Time — дядя Луи Боннар
 1955 —  / Seventh Heaven — Буль
 1955—1956 — Шесть персонажей в поисках автора / Six Characters in Search of an Author — режиссёр
 1956 — В ожидании Годо / Waiting for Godot — Поццо
 1959 —  / Look After Lulu! — принц Салестрии
 1959—1963 — Звуки музыки / The Sound of Music — Макс Детвейлер
 1963—1967 —  / Barefoot in the Park — Виктор Веласко

Избранная фильмография

Широкий экран 
 1924 —  / Max, der Zirkuskönig — мальчик, за которым гонится лев
 1951 —  / The Light Touch — мистер Арамеску
 1952 —  / Anything Can Happen — Нури Бей
 1952 —  / Lovely to Look At — Макс Фогельсби
 1952 — Счастливое время / The Happy Time — дядя Луи Боннар
 1953 — Лили / Lili — Жако
 1953 —  / Sombrero — отец Закайя
 1953 —  / Ride, Vaquero! — отец Антонио
 1953 —  / Kiss Me Kate — Баптиста
 1953 —  / Give a Girl a Break — Лео Белни
 1953 —  / All the Brothers Were Valiant — Квинт
 1954 —  / The Great Diamond Robbery — Луи
 1954 —  / Valley of the Kings — Хамед Бэкхур
 1954 —  / The Last Time I Saw Paris — Морис
 1955 —  / Jump into Hell — капитан Жан Калло
 1955 —  / My Sister Eileen — «Папаша» Аппополус
 1955 — Пламя островов / Flame of the Islands — Сирил Мейс
 1956 —  / Anything Goes — Виктор Лоренс
 1957 — Прощай, оружие! / A Farewell to Arms — Бонелло
 1957 —  / Legend of the Lost — префект Дукас
 1958 —  / Helden — майор Петков
 1958 —  / Frauensee — Натаниэль Доббс
 1959 —  / The Journey — Чепеге
 1959 —  / For the First Time — Ладислас Табори
 1963 — 55 дней в Пекине / 55 Days at Peking — барон Сергей Иванов
 1967 — Казино «Рояль» / Casino Royale — Смернов (sic)
 1967 —  / The Perils of Pauline — генеральный консул
 1967 —  / The Ambushers — Кинтана

Телевидение 
 1954 —  / The Philco Television Playhouse — Александр Инглс (в эпизоде Run Like a Thief)
 1955 —  / Studio One — Барлах (в эпизоде The Judge and the Hangman)
 1955—1956 —  / Lux Video Theatre — разные роли (в 2 эпизодах)
 1956 — Телевизионный театр Крафта / Kraft Television Theatre — Никки (в эпизоде One Way West)
 1956 —  / Fireside Theatre — Рик (в эпизоде )
 1956—1957 —  / Climax! — разные роли (в 3 эпизодах)
 1957 —  / Schlitz Playhouse of Stars — Пит (в эпизоде The Enchanted)
 1957 —  / Studio 57 — Бурдан (в эпизоде The Customs of the Country)
 1957 —  / Goodyear Television Playhouse — Рамблин (в эпизоде Rumblin' Galleries)
 1958 —  / DuPont Show of the Month — Дон Андрес (в эпизоде The Bridge of San Luis Rey)
 1958 —  / Shirley Temple's Storybook — Ганс Франц (в эпизоде Rumpelstiltskin)
 1959 —  / Westinghouse Desilu Playhouse — капитан Мартинес (в эпизоде Chez Rouge)
 1959 —  / Adventures in Paradise — герр Вагнер (в эпизоде The Black Pearl)
 1959—1961 —  / The Play of the Week — разные роли (в 3 эпизодах)
 1961, 1963 —  / Naked City — разные роли (в 2 эпизодах)
 1963 —  / Alcoa Premiere — разные роли (в 2 эпизодах)
 1966 —  / The Girl from U.N.C.L.E. — Аполло Закинтиос (в эпизоде The Dog-Gone Affair)
 1966 — Эта девушка / That Girl — Джордж (в эпизоде )
 1966—1967 —  / Bob Hope Presents the Chrysler Theatre — Константин (в 2 эпизодах)
 1966—1967 —  / Run for Your Life — разные роли (в 2 эпизодах)
 1967 —  / I Spy — доктор Ибанес (в эпизоде The Trouble with Temple)
 1967 —  / The Man from U.N.C.L.E. — президент Насасос Туник (в эпизоде )
 1967 —  / My Three Sons — Борис Чапутник (в эпизоде )
 1968 —  / It Takes a Thief — управляющий ночным клубом <small>(в эпизоде )</small>
 1968—1970 —  / Land of the Giants — Александр Б. Фицхью (в )
 1970 —  / The Virginian — Огаст Ханш (в эпизоде )
 1971 —  / The Name of the Game — Альфредо (в эпизоде )
 1971 —  / McMillan & Wife — Эдмонд Кордей (в эпизоде )
 1972 —  / Here's Lucy — доктор Хендерсон (в эпизоде )
 1972 —  / Search — Рубен Харант (в эпизоде The Gold Machine)
 1973 —  / Love, American Style — Иван (в эпизоде )
 1974 —  / ABC Afterschool Special — Рагено (в эпизоде Cyrano; озвучивание)
 1975 —  / Barnaby Jones — Джордж Ондрей (в эпизоде )
 1977 — Чудо-женщина / Wonder Woman — генерал СС фон Драйберг (в )

В роли самого себя
 1952 —  / The Hoaxters — рассказчик (в титрах не указан)
 1957, 1960 —  / Tonight Starring Jack Paar — в 2 выпусках
 1963 — Вечернее шоу Джонни Карсона / The Tonight Show Starring Johnny Carson — в 5 выпусках
 1966, 1973 —  / The Merv Griffin Show'' — в 2 выпусках

Примечания 

Иммигрировавшие в США из Австрии
Киноактёры США
Умершие от рака